Louis de Buade de Frontenac (1622-1698) – gubernator Nowej Francji
 frontenac – odmiana winorośli, wyhodowana w Minnesocie
 Château Frontenac – luksusowy hotel w mieście Québec

Miejscowości we Francji:
 Frontenac – francuska gmina w regionie Akwitania
 Frontenac – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje

Miejscowości w USA:
 Frontenac – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Crawford
 Frontenac – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis
 Frontenac – jednostka osadnicza w stanie Minnesota, w hrabstwie Goodhue